Peter Scarlett ist der Name folgender Personen:

* Peter Scarlett (Diplomat) (1905–1987), britischer Diplomat
 Peter Campbell Scarlett (1804–1881), britischer Diplomat